Didymochaetina är ett släkte av svampar. Didymochaetina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymochaetina